El municipio de Troy (en inglés: Troy Township) es un municipio ubicado en el condado de Morrow en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1129 habitantes y una densidad poblacional de 29,66 personas por km².

Geografía 
El municipio de Troy se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 38.06 km², de la cual 37,07 km² corresponden a tierra firme y (2,61 %) 0,99 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1129 personas residiendo en el municipio de Troy. La densidad de población era de 29,66 hab./km². De los 1129 habitantes, el municipio de Troy estaba compuesto por el 97,61 % blancos, el 0,53 % eran afroamericanos, el 0,09 % eran amerindios, el 0,09 % eran asiáticos, el 0,53 % eran de otras razas y el 1,15 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,89 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Morrow (Ohio)